Осколки может означать:
 Осколки — фрагменты, образовавшиеся в результате дробления какого-либо твёрдого вещества или предмета (например: осколки стекла, льда, посуды, гранаты и так далее).

Топоним 
 Осколки — острова Малой гряды Курильских островов.
 Осколки — деревня, Верхошижемский район, Кировская область, Россия.

Название 
 «Осколки» — русский художественно-юмористический журнал конца XIX — начала XX века.
 «Осколки» — советский мультипликационный фильм киностудии «Киевнаучфильм», 1966 год.
 «Осколки» — немецкий немой фильм режиссёра Лулу Пика, 1921 год.
 «Осколки» — канадско-греческий кинофильм режиссёра Джереми Подесва, 2007 год.
 «Осколки» — российско-американский фильм, 2017 год.
 «Осколки» — песня певицы МакSим.
 «Осколки» — песня группы Amatory.